Boli bezeichnet in der Geografie
 Boli (Qitaihe), chinesischer Kreis
 Boli (Boli), Großgemeinde im Kreis Boli in China
 Boli (Huai’an), Großgemeinde der Stadt Huai’an in China
 Chabarowsk (chinesische Bezeichnung)

Boli ist der Familienname folgender Personen:
 Basile Boli (* 1967), französischer Fußballspieler
 Franck Boli (* 1993), ivorischer Fußballspieler
 Kévin Boli (* 1991), französisch-ivorischer Fußballspieler
 Roger Boli (* 1965), ivorisch-französischer Fußballspieler
 Yannick Boli (* 1988), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Boly
 Bolli
 Bohli